A Serie A 1958-59-es szezonja volt a Serie A ötvenhetedik idénye. A győztes az AC Milan lett, ez volt a klub hetedik bajnoki címe.

Végeredmény

Bajnokcsapat

 Lorenzo Buffon (25 mérkőzés)
 Alfio Fontana (34)
 Francesco Zagatti (33)
 Nils Liedholm (30)
 Cesare Maldini (34)
 Vincenzo Occhetta (25)
 Carlo Galli (30)
 Juan Alberto Schiaffino (27)
 José Altafini (31)
 Ernesto Grillo (27)
 Giancarlo Danova (30)

Cserejátékosok: Gastone Bean (19), Giancarlo Bacci (11), Narciso Soldan (8), Sandro Salvadore (3), Giancarlo Migliavacca (2), Luigi Radice (2), Eros Beraldo (1), Bruno Ducati (1).

Vezetőedző: Luigi Bonizzoni

Technikai igazgató: Giuseppe Viani

Góllövőlista

Eredmények

Kapcsolódó szócikkek 

 Serie B 1958-59
 Serie C 1958-59
 Quarta Serie 1958-59
 Campionato Nazionale Dilettanti 1958-59
 Coppa Italia 1958-59

Források

Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, 2005 szeptember

Külső hivatkozások

  - Eredmények az RSSSF honlapján

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1